Петегирич Володимир Михайлович (нар. 1948) — український археолог, історик, педагог.